

Risultati
 2º posto in Regular Season.
 Eliminata in semifinale dei Play Off.
 Sconfitta in finale di Coppa Italia.

Rosa

2006-2007
M. Roma